Derek Kilmer – politico statunitense
 Jack Kilmer – attore statunitense
 Joanne Whalley-Kilmer – attrice e cantante britannica
 Val Kilmer – attore statunitense